Тайандье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тайандье, Жан (род. 1938) — французский футболист, игравший на позиции вратаря.
 Тайандье, Морис (1881-?) — французский фехтовальщик-саблист, призёр чемпионата мира.

См. также 
 Тайяндье